Skärstad kan syfta på:

 Skärstad – en tätort i Jönköpings kommun
 Skärstads socken – en socken i Småland i Vista härad
 Skärstads landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1971
 Skärstads församling – en tidigare församling i Växjö stift –2010
 Skärstads kyrka – en kyrkobyggnad i Skärstad i Växjö stift
 Skärstads distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län
 Skärstads-Ölmstads pastorat – pastorat i Svenska kyrkan